LGA 1156 (Socket H) — преемник процессорного разъёма LGA 775 для настольных систем и процессорного разъёма LGA 771 для серверов среднего и начального уровня от Intel. Является альтернативой более дорогой платформе на основе чипсета X58 и сокета LGA 1366.

Выполнен по технологии LGA (). Представляет собой разъём для установки центрального процессора, с подпружиненными или мягкими контактами, к которым с помощью специального держателя с захватом и рычага прижимается процессор, имеющий контактные площадки.

Intel прекратила производство и поддержку процессоров с разъёмом LGA 1156 в 2012 году.

Отличия от LGA 1366 
 Подсоединение к чипсету через DMI напрямую, вместо QPI и северного моста.
 Два канала памяти вместо трёх
 PCI-Express 2.0 x16 соединение

Поддерживаемые чипсеты 
Ныне все чипсеты для системных плат с LGA 1156 выпускаются корпорацией Intel, среди них продукты для серверов — 3400, 3420, 3450; для настольных машин — P55, H55, H57, Q57. Только последние три поддерживают встроенное в процессор видео. До выхода на рынок продуктов с LGA 1156 распространялись слухи про чипсет P57, но в продажу он так и не попал. Первым был представлен P55, и потому, если плата была выпущена до выхода Core i3, Core i5 6xx на рынок, то для их использования, возможно, нужно будет обновить BIOS. Все чипсеты и процессоры между собой совместимы хотя бы частично, например: на плату с P55 можно поставить Clarkdale процессор, но его видеоядро останется незадействованным; на H/Q(55/57) можно поставить  процессор, но видеовыходы также останутся незадействованными. Следует заметить, что на многие серверные платы ставится видео стороннего производителя, и видеовыход VGA к процессору не имеет отношения.

Поддерживаемые процессоры 

Также были представлены новые процессоры для этого разъёма под марками Core i7, Core i5, Core i3, Pentium и Xeon.

См. также 
 LGA 1155
 LGA 1366
 Список микропроцессоров Intel
 Список микропроцессоров Core i7
 Список микропроцессоров Core i5
 Список микропроцессоров Core i3
 Список чипсетов Intel

Примечания

Ссылки 
 Intel® Core™ i7-800 and i5-700 Processor Series and LGA1156 Socket Thermal and Mechanical Specifications and Design Guidelines
 Список-таблица процессоров Intel LGA1156 / Amd.news, 10 октября 2020 года

Разъёмы микропроцессоров